Славинка — топоним:

Белоруссия 
 Славинка — посёлок в Копыльском районе Минской области.

Казахстан 
 Славинка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, упразднено в 1990-е годы.

Россия 
 Славинка — деревня в Любинском районе Омской области.
 Славинка — село в Спасском районе Приморского края.
 Славинка — село в Алексеевском районе Самарской области.
 Славинка — река в Приморском крае, приток Спасовки.